TEX14 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на довгому плечі 17-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 497 амінокислот, а молекулярна маса — 167 901.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як клітинний цикл, поділ клітини, мітоз, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з АТФ, нуклеотидами. 
Локалізований у цитоплазмі, хромосомах, центромерах, кінетохорі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 17

Протеїнкінази